Wapen van Hollands Kroon (gemeente)
 Wapen van Hollands Kroon (waterschap)